Settimo peut désigner:

 Ruggero Settimo, un militaire et un homme politique libéral modéré sicilien

 Settimo Milanese,  une commune italienne de la ville métropolitaine de Milan
 Settimo Rottaro, une commune de la ville métropolitaine de Turin dans le Piémont
 Settimo San Pietro, une commune italienne de la ville métropolitaine de Cagliari dans la région Sardaigne en Italie
 Settimo Torinese, une ville italienne, fortement industrialisée, de la ville métropolitaine de Turin dans le Piémont.
 Settimo Vittone, une commune de la ville métropolitaine de Turin dans le Piémont